Заречье-1 — название населённых пунктов:

 Заречье-1 — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Заречье-1 — село в Михайловском районе Рязанской области России.

См. также 
 Заречье-Первое
 Заречье
 Заречье-2